Barris:
 La Sagrera, barri de la ciutat de Barcelona, al Barcelonès
 La Sagrera (Corró d'Avall), barri del poble de Corró d'Avall, en el terme municipal de les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental
 La Sagrera (Palau-solità), barri del poble de Palau-solità, en el terme municipal de Palau-solità i Plegamans, al Vallès Occidental
 La Sagrera (Riells del Fai), barri del poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 La Sagrera (Santa Eulàlia de Ronçana), barri del poble i terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental
 La Sagrera (Sant Feliu de Codines), barri del poble i terme municipal de Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental

 Transport: estacions de metro i tren al barri de la Sagrera (Barcelona):
 Estació de La Sagrera-Meridiana, estació de ferrocarril a la línies de Puigcerdà i Manresa, i metro de Barcelona (L1, L4, L5, L9 i L10)
 Estació de Sagrera-TAV, estació de ferrocarril a la línia de Granollers, LAV Madrid-França i metro de Barcelona (L4, L9 i L10)
 Estació de Sagrera Mercaderies, antiga estació de mercaderies a la línia de Granollers
 Zona arqueològica de la Sagrera, troballes de l'època romana a l'entorn de les obres de l'estació de la Sagrera-TAV